Székely Gyula (1946–) villamosmérnök, egyetemi tanár
Kormos Gyula (1917–1981) író, eredeti családi neve Székely Gyula